Лахути́ — персидская фамилия. Известные носители:

 Лахути, Абулькасим Ахмедзаде (1887—1957) — персидский поэт и революционный деятель.
 Лахути, Делир Гасемович (1934—2022) — российский философ, логик, филолог, переводчик, сын Абулькасима Лахути и Цецилии Бану-Лахути.
 Лахути, Гив Гасемович — российский писатель и журналист, сын Абулькасима Лахути и Цецилии Бану.
 Лахути, Лейла Гасемовна — российский филолог-иранист, дочь Абулькасима Лахути и Цецилии Бану.
 Лахути, Майя Делировна — российский реставратор и переводчик, дочь Делира Лахути.
 Лахути, Феликс Гивович — российский музыкант (скрипач, вокалист, композитор), выступающий главным образом в жанре фанк, племянник Делира и Лейлы Лахути.

Топонимы 
 Лахути — административная единица Канибадамского района, Согдийской области, Республики Таджикистан.